Pau kan syfta på:
 Pau-á – ett kinesiskt bröd, se baozi

Geografi

Filippinerna 
1 Pau (ort), Centrala Luzon, Province of Pampanga,

Frankrike 
2 Pau, departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Indonesien 
4 Pulau Salangadeke, ö, Maluku Utara, 
6 Kelurahan Pau, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

Italien 
7 Pau, Sardinien – en kommun i Italien, Sardinien, Provincia di Oristano,

Spanien 
9 Pau (kommun i Spanien, Katalonien, Província de Girona, lat 42,32, long 3,12), 
 Pau (kommunhuvudort i Spanien, Katalonien, Província de Girona, lat 42,32, long 3,12),

Personer
 Pau, Carlos — botaniker (1857 – 1937)

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar